Лагуна дел Монте има више значења:

 Лагуна дел Монте (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуна дел Монте (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику